

Благодарне — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Благодарне — село, Тюльганський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Благодарний